Greatest Hits — сборник группы The Offspring, включающий синглы с ранее изданных альбомов группы, а также две ранее не издававшиеся песни «Can’t Repeat» и «Next to You». Впервые был выпущен 20 июня 2005 года.

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Участники группы 
 Декстер Холланд — вокал, гитара
 Кевин «Нудлз» Вассерман — гитара
 Грег Крисел — бас-гитара
 Рон Уелти — ударные

Примечания 

Альбомы The Offspring